

Geografia
 Crema – comune italiano in provincia di Cremona, Lombardia

Persone
 Agostino di Crema o Agostino Cazzuli (1423-1485) – religioso italiano
 Balugano da Crema (XIII secolo–...) – architetto italiano
 Battista da Crema, al secolo Giovanni Battista Carioni (1460 circa–1534) – religioso italiano
 Camillo Crema (1869-1950) – geologo, paleontologo e sismologo italiano
 Federico Crema (1814-1884) – medico, patriota e politico italiano
 Giovanni Crema (1947) – politico italiano
 Manoel Crema (1988) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Roberto Da Crema, detto il Baffo (1953) – imprenditore e personaggio televisivo italiano
 Giovanni Battista Crema, (1883-1964) - pittore italiano

Altro

 Crema – sinonimo di panna
 Crema – composto a base di latte o panna e tuorli d'uovo usato in pasticceria
 Crema – colore nelle tonalità del giallo
 Crema – sostanza cremosa usata in farmacia e in cosmesi

Altri progetti